

Films
 Passion (1954), een western
 Passion (1982), een film van Jean-Luc Godard
 Passion (1991), een televisiefilm
 Passion (1998), een film van György Fehér
 Passion (1999), een Australische film met Richard Roxburgh
 Passion (2012), een Duits-Franse thriller
 The Passion of the Christ, een film van Mel Gibson

Televisie
 The Passion, een jaarlijks terugkerende live-musical op de Nederlandse tv
 Passion (televisiezender), een Duitse betaalde themazender in samenwerking met Grundy

Muziekalbums 
 Passion (Regina Belle)
 Passion (Geri Halliwell)
 Passion (Murray Head)
 Passion (Lady Saw)
 Passion (Lee Jung Hyun)
 Passion (Jennifer Rush)
 Passion (J. C. Schütz)
 Passion (Kreesha Turner)
 Passion: Music for The Last Temptation of Christ, een soundtrackalbum van Peter Gabriel
 Passion (Robin Trower)

Muzieknummers 
 "Passion", een nummer uit 1980 van Rod Stewart
 Passions (Telemann), een reeks composities van Georg Philipp Telemann
 Passion (Hikaru Utada), een lied voor de Japanse versie van Kingdom Hearts II
 "Passion", een lied uit 1992 van Gat Decor
 Passion (Tüür), een compositie van Erkki-Sven Tüür

Overig 
Passion (musical), een musical van Stephen Sondheim
Passion (toneelstuk), een toneelstuk uit 1981 van Peter Nichols
Passion (Lauren Kate), een boek van Lauren Kate

Zie ook 
 The Passion
 Passie